Алексе́й Романе́нко:
 Романенко, Алексей Данилович (1919—1989) — Герой Советского Союза.
 Романенко, Алексей Федосеевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.